Die Saison 2010/11 ist die 79. Spielzeit der italienischen Serie B seit ihrer Erstausführung 1929. Aus der Serie A kommen als Absteiger Atalanta Bergamo, AC Siena und AS Livorno dazu. Aus der Lega Pro Prima Divisione stiegen im Vorjahr die Vereine Novara Calcio, AS Varese 1910, Pescara Calcio und Calcio Portogruaro Summaga auf. Noch vor Saisonstart wurde die Mannschaft von AC Ancona, die im Vorjahr Rang 17 belegt hatte, für die Saison 2010/11 wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten ausgeschlossen. Für sie rückte das in der Vorsaison abgestiegene Team von US Triestina nach. Der erste Spieltag startete am 22. August 2010. Die Saison endete am 29. Mai 2011. Torschützenkönig wurde Federico Piovaccari, der 23 Saisontore für die AS Cittadella erzielte.

Teams

Tabelle 

|}
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Play-Off um den Aufstieg 
Halbfinale:

|}
Bei Unentschieden nach beiden Spielen kommt die in der Tabelle besser platzierte Mannschaft weiter.

Finale:

|}
Damit stand Novara Calcio als dritter Aufsteiger in die Serie A 2011/12 nach Atalanta Bergamo und dem AC Siena fest. Erstmals seit 55 Jahren spielt der piemontesische Verein wieder in Italiens Eliteliga.

Play-Out gegen den Abstieg 

|}
Bei Unentschieden nach beiden Spielen kommt die in der Tabelle besser platzierte Mannschaft weiter.

Damit stand fest, dass Piacenza Calcio die direkten Absteiger US Triestina, Calcio Portogruaro Summaga und Frosinone Calcio zur Saison 2011/12 in die Lega Pro Prima Divisione begleitet.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Serie A 2010/11

Weblinks 
 Tabelle auf weltfußball.de

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11